A No, no, no jelentései:

 No, No, No, Dawn Penn 1994-ben kiadott reggae-albuma.
 No, no, no, Thalía és az Aventura közös dala a 2006-os El sexto sentido (Re+Loaded) című albumról.